Энн Кро́уфорд (; 22 ноября 1920, Хайфа, Палестина, ныне Израиль — 17 октября 1956, Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Умерла 17 октября 1956 года в Лондоне (Англия, Великобритания) от лейкемии за месяц до своего 36-летия.

Фильмография

Ссылки 
 
 

Умершие от лейкоза